Bahija Fadil (née en 1976), haltérophile marocaine
 Hassan Fadil (né en 1963), footballeur marocain
 Mohamadou Bayero Fadil (né en 1960), homme d'affaires camerounais
 Mohamed Fadil (né en 1981), athlète marocain
 Oumarou Fadil (né en 1966), homme d'affaires et homme politique camerounais